Sibila da Saxônia (Freiberga, 2 de maio de 1515 – Buxtehude, 18 de julho de 1592) foi uma Princesa da Saxônia, da linhagem albertina da Casa de Wettin e, por casamento, Duquesa de Saxe-Lauemburgo.

Vida 
Sibila era a primogênita do Duque Henrique IV da Saxônia (1473–1541) e de Catarina de Mecklemburgo (1487–1561), filha do Duque Magno II de Mecklemburgo.

Ela se casou, no dia 8 de fevereiro de 1540, em Dresda, com o Duque Francisco I de Saxe-Lauemburgo(1510–1581). Este relacionamento se provou importante para o irmão de Sibila, Maurício, durante a Guerra de Esmalcalda. O casamento se mostrou infeliz e Francisco acusava Sibila de ser vingativa e ter atitudes desafetuosas Nos anos seguintes, Sibila e Francisco de reconciliaram. Em 1552, Sibila pediu a seu irmão Maurício que ajudasse financeiramente o seu marido, então, eles puderam resgatar alguns bens e vilas de Lubeca.

Em 1588, a Duquesa teve um proeminente papel no caso de seu filho Maurício, que vivia em Buxtehude, na Casa do Abade de Ooldklooster, desde 1585/86, com Gisela, a esposa de Adam von Tschammer, contra quem ela iniciou um processo por feitiçaria.

Sibila morreu em 1592, em Buxtehude, e foi enterrada na Catedral de Ratzeburg.

Descendência 
De seu casamento com Francisco, Sibila teve os seguintes filhos:

 Alberto (1542 – 1544)
 Doroteia (Luneburgo, 11 de março de 1543 – Herzberg am Harz, 5 de abril de 1586), ∞ Wolfgang, Duque de Brunsvique-Grubenhagen (1531 – 1595)
 Magno II (1543 – Ratzeburg, 14 de maio de 1603)
 Úrsula (1545 – Schernebeck, 22 de outubro de 1620), casou-se em 1569, com Henrique, Duque de Brunsvique-Dannenberg
 Francisco II (1547 – 1619)
 Henrique (1 de novembro de 1550 – Vörde,  22 de abril de 1585), como Henrique III, Príncipe-Arcebispo de Brema (1567 - 1585), Príncipe-Bispo de Osnabruque (Henrique II, 1574 - 1585) e Paderborn (Henrique I, 1577 - 1585), casou-se com Ana de Broich
 Maurício (1551 – 1612), casou-se, em 1581, com Catarina de Spörck, divorciaram em 1582
 Sidônia Catarina (? – 1594), casou-se, em 1567, com (1) Venceslau III Adão, Duque de Teschen e, em 1586, com (2) Emérico III Forgach, Administrador do Ducado de Teschen
 Frederico (1554 – Colônia, 1586) Cônego nas Catedrais de Colônia e Brema.

Ascendência

Bibliografia 
 Edward Machatschek: History of the Kingdom of Saxony: According to credible sources: deeds, documents, annals, chronicles, memorial books, memoirs, reports of the nuncius, commentaries, bullaria, private and public letters, speeches, state papers and collections of laws, as proven by careful comparison of older and newer histories, p. 301
 Peter von Kobbe: History and regional description of the Duchy of Lauenberg, Volume 1, p. 295, p. 336 ff.

Ligações externas 
 http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Geschichte_und_Politik/Fortgang_der_Reformation_im_Lauenburger_Land.pdf

Nascidos em 1515
Mortos em 1592
Casa de Wettin
Duquesas de Saxe-Lauemburgo